Cofradia (span. für ‚Bruderschaft‘) steht für:
 Cofradía, Vereinigung, die sich gemeinnützigen oder religiösen Zielen widmet, siehe Hermandad
 Cofradia, Baranggay in der Stadt Malolos City, Provinz Bulacan, Philippinen
 La Cofradia, Tequila-Produzent aus der Stadt Tequila, Mexiko